Mistrzostwa Afryki U-17 w piłce nożnej 2005 – 6. edycja turnieju o mistrzostwo Afryki w piłce nożnej do lat 17 organizowanego przez CAF, która odbyła się w dniach 7–22 maja 2005 roku. Gospodarzem została Gambia. Trzy najlepsze reprezentacje awansowały do Mistrzostw Świata U-17 2005 w Peru.

Kwalifikacje

Runda wstępna 
W rundzie wstępnej wzięło udział 12 zespołów, które zostały podzielone na 6 par. Pierwsze spotkania odbyły się w dniach 26–27 czerwca, a rewanże 10–11 lipca 2004 roku. Zwycięzcy dwumeczów awansowali do pierwszej rundy kwalifikacji.

Pierwsza runda 
W pierwszej rundzie wzięło udział 28 reprezentacji, które zostały podzielone na 14 par. Pierwsze mecze odbyły się w dniach 20–21 listopada, a rewanże 4–5 grudnia 2004 roku. W przypadku równej ilości zdobytych bramek, uwzględniane były gole strzelone na wyjeździe. Zwycięzcy awansowali do drugiej rundy kwalifikacji.

Druga runda 
W drugiej rundzie wzięło udział 14 drużyn, które zostały podzielone na 7 par. Każda para rozegrała dwa mecze. Pierwsze spotkania odbyły się w dniach 8–9, a rewanże 22–23 stycznia 2005 roku. Zwycięzcy dwumeczów awansowali do turnieju finałowego.

Zakwalifikowane drużyny 
 
  (gospodarz)

Stadiony 
Mistrzostwa zostały rozegrane na dwóch stadionach w dwóch miastach. Mecze w Bakau rozgrywała grupa A, natomiast w Serrekundzie - grupa B. Faza pucharowa została rozegrana na Independence Stadium.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Reprezentacje Gambii, Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej awansowały do Mistrzostw Świata U-17 2005.

Przypisy 

Mistrzostwa Afryki U-17 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
2005 w Afryce
Piłka nożna w Gambii
Serrekunda
Bakau